Далматий:

 Далматий Кизический — участник I Никейского Вселенского собора.
 Далматий из Родеза — святой епископ из Родеза.